Первая у́лица Машинострое́ния — улица в Южнопортовом районе Юго-Восточного административного округа города Москвы.

Происхождения названия 
Названа по находящимся неподалёку промышленным предприятиям. Прежнее название улицы (1934 год) — улица Машиностроения.

Расположение 
Первая улица Машиностроения начинается от Велозаводской улицы, является дорожным продолжением улицы Ленинская Слобода. Заканчивается пересечением с Шарикоподшипниковской улицей.

Примечательные здания и сооружения 

 Дом 16 — Школа в стиле конструктивизма; 1933—1935, архитектор А. Люрса, при участии Д. Ф. Фридмана.

Транспорт 

По улице проходят автобусы 99, т26.

События 
2 октября 2007 года в здании по адресу: 1-й улица Машиностроения, дом 5 произошёл пожар.

Примечания

Ссылки